Кулаковский сельский округ

Московская область 

 Кулаковский сельский округ Чеховского района (1994—2004)

Тюменская область 

 Кулаковский сельский округ Тюменского района, в границах совпадает с Кулаковским муниципальным образованием